Prefect (Rome) of Praefectus, verscheidene ambten in de Romeinse oudheid en de feodaliteit in het Latijnse Westen
 Prefect (bestuurder), bestuurder van een prefectuur geheten rechtsgebied
 in het bijzonder de préfet (ongeveer gouverneur) van een Frans departement
 Prefect (Romeinse Curie), hoofd van een Vaticaanse dicasterie
 Tucht- of schoolprefect, adjunct van een schoolhoofd, belast met de discipline
 Ford Prefect, reeks auto's van de fabrikant Ford

Zie ook 
 Prefectuur (doorverwijspagina)